Берунген () — посёлок в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Шмалькальден-Майнинген. Подчиняется управлению Грабфельд. Население — 684 чел. Занимает площадь 13,82 км². Официальный код  —  16 0 66 004.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии